Roednja (stad), stad in het district Roednjanski de Russische oblast Smolensk
 Roednja (oblast Wolgograd), nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Wolgograd

 Roednja (district Velizjski), plaats in het district Velizjski van de Russische oblast Smolensk
 Roednja (district Zapadnodvinski), plaats in het district Zapadnodvinski van de Russische oblast Tver
 Roednja (district Zjarkovski), plaats in het district Zjarkovski van de Russische oblast Tver
 Roednja (oblast Pskov), plaats in de Russische oblast Pskov
 Roednja (oblast Voronezj), plaats in de Russische oblast Voronezj

 Roednja (rivier), rivier in de Russische oblast Penza

Zie ook 
 Novaja Roednja, plaats in de Russische oblast Smolensk
 Paloezjskaja Roednja, plaats in de Russische oblast Brjansk